Lerchenberg (Eisenach) - voormalige gemeente in Thüringen, Duitsland
 Mainz-Lerchenberg - deel van Mainz, Duitsland

 Lerchenberg (Schwarzwald) - heuvel in de gemeente Wildberg (Schwarzwald), Duitsland
 Lerchenberg (Hildesheim) - berg in Nedersaksen, Duitsland
 Lerchenberg (Eibau) - heuvel in Saksen, Duitsland

 Eva-Maria Lerchenberg-Thöny - Oostenrijkse choreografe en auteur
 Michael Lerchenberg - Duits acteur en regisseur